Церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины () — православный храм в городе Ханья на острове Крит. Принадлежит Кидонийской митрополии полуавтономной Критской православной церкви Константинопольского Патриархата. Примечателен тем, что построен в необычном для Крита и Греции вообще «русском стиле».

История 
В 1898 году было создано автономное Критское государство в составе Османской империи, которое возглавил принц Георг (1869—1957), сын греческого короля Георга и внучки императора Николая I Ольги Константиновны.

В 1901 году принц Георга предложил построить церковь во имя святой Марии Магдалины, в память посещения Ханьи Марией Георгиевной. Щедрую в постройке храма предложила его мать, королева Ольга. Она выделила крупную сумму, и благодаря ее посредничеству из Петербурга на Крит был прислан эскизный проект храма, принадлежащий, вероятно, Давиду Гримму. Проект был рассмотрен директором городских общественных работ Панцерисом и передан местному архитектору Хри́стосу Цолинасу, который исполнил рабочие чертежи, руководил строительством здания и благоустройством прилегающей территории.

 года митрополит Критский Евмений (Ксирудакис) возглавил великое освящение храма, которое совершалось в присутствии Георга и Королевы Ольги, а также русских морских офицеров, входивших в состав иностранного контингента на острове. Построенный храм был небольшим и вмещал около 40 человек.

В 1908 году должность правителя была упразднена, и принц Георг, а также иностранные гарнизоны, покинули Крит. Покидая остров, Георгий в особом письме выразил желание передать городу свою домовую церковь, которая с тех пор является муниципальной собственностью. Однако местные жители продолжали называть этот храм «ο ηγεμονικός ναός», то есть «церковь правителя», в память об её основателе.

Галерея

Литература 
 Ανδριανάκης, Μιχάλης Γ., Γιαπιτσόγλου, Κωνσταντίνος, Χριστιανικά Μνημεία της Κρήτης, Συνοδική Επιτροπή Θρησκευτικού Τουρισμού της Εκκλησίας Κρήτης: Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία», Ηράκλειο 2012.
 Ψιλάκης, Βασίλειος, Ιστορία της Κρήτης: από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι των καθ' ημάς χρόνων, τ. Γ΄, εκδ. Νέα Έρευνα, εν Χανίοις, 1909.
 Ανδριανάκης, Μιχάλης, «Μοναστήρια του νομού Χανίων», εφ. Χανιώτικα Νέα, 5-14/06/1985.
 Русские храмы и обители в Европе / Автор-составитель В. В. Антонов, А. В. Кобак. СПб.: Лики России, 2005.

Примечания 

Ханья
Ханья
Ханья
Ханья
Храмы, построенные в 1902 году
1900-е годы в Греции